Sidi Bouzid est une ville d'Algérie
 Sidi Bouzid est une ville du Maroc 
 Sidi Bouzid est une ville de Tunisie